

Medaglie

Teste di serie

  Domenico Valentino (Semifinali)
  Albert Selimov (Trentaduesimi)
  Yasniel Toledo (Finalista)
  Vasyl' Lomačenko (Campione)
  Eugen Burhard (Ottavi)

<li>  Fatih Keleş (Trentaduesimi)
<li>  David Joyce (Ottavi)
<li>  Elvin Isayev (Sedicesimi)
<li>  Abdelkader Chadi (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011